Bernard Richters, 1888 – 1966, beeldhouwer
 Christine Richters, 1966, Playmate
 Ferdinand Richters, 1849 – 1914, Duitse zoöloog
 Han Richters, 1915 – 2000, beeldhouwer
 Marius Richters, 1878 – 1955, kunstschilder, glazenier
 Martijn Richters, 1971, nieuwslezer
 Olivier Richters, 1989 Nederlands acteur en bodybuilder

Zie ook 
 Richter, doorverwijzingspagina